Ниже представлен полный список официальных видеоклипов, выпущенных американской поп-певицей Бритни Спирс.

Видеоклипы

Видеоальбомы

См. также 
 Дискография Бритни Спирс

Примечания

Ссылки 
 Информация о всех клипах Спирс на BritneyZone.RU 

Спирс
Бритни Спирс